Rosen est un toponyme et un patronyme qui peut désigner :

Toponyme 
Rosen (Росен en bulgare) est un toponyme bulgare :
 Rosen, village bulgare de l'obchtina de Sozopol, situé dans l'oblast de Bourgas ;
 Rosen, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
 Rosen, village bulgare de l'obchtina de Pazardjik, situé dans l'oblast de Pazardjik ;
 Gross-Rosen, camp de concentration nazi situé en actuelle Pologne.

Patronyme 
 
 Beatrice Rosen (née en 1977), actrice américaine ;
 Charles Rosen (1927-2012), pianiste et musicologue américain ;
 Daniela Rosen (1946-2013), actrice mexicaine, de son vrai nom Silvia Ripstein ;
 Donn Eric Rosen (1929-1986), ichtyologiste américain ;
 Edward Rosen (1906-1985), historien des sciences américain ;
 Georg Rosen (1895-1961), diplomate allemand connu pour son action pendant le sac de Nankin ;
 Hy Rosen (1921-1992), dessinateur de comics ;
 Jacky Rosen (née en 1957), femme politique américaine ;
 Jelka Rosen (1868-1935), peintre allemande et femme de Frederick Delius ;
 John Nathaniel Rosen (1902-1993), psychanalyste américain ;
 Klaus Rosen (né en 1937),  historien allemand ;
 Leonard Rosen (né en 1954), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Magnus Rosén (né en 1963), bassiste suédois ;
 Michael Rosen (né en 1938), mathématicien américain ;
 Michael Rosen (né en 1946), écrivain britannique de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Nathan Rosen (1909-1995), physicien américain ayant participé à l'élaboration l'expérience de pensée du paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen ;
 Paul Rosen (1840-1907), rabbin français ;
 Phil Rosen (1888-1951), réalisateur, directeur de la photographie, producteur et scénariste américain ;
 Richard Rosen (né en 1949), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Victor Rosen (né en 1909), écrivain américain, spécialisé dans la criminologie ;
Von Rosen 
 Maria von Rosen (née en 1959), écrivaine suédoise.

Autres 
 Tour Rosen, maison historique de Liège en Belgique. La famille Rosen était notamment entrepreneur dans les charbonnages liégeois ;
 La famille von Rosen est une famille de la noblesse livonienne avec des branches en Suède, en Russie et en Allemagne.

Voir 
 Rozen
 Rosenberg
 Rosendael
 Roosen

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif